Asahi Electronics Co., Ltd. (japanisch: 旭電子株式会社 – Asahi denschi kabuschikigaischa) ist ein im November 1977 gegründetes japanisches Unternehmen in der Dienstleistungsbranche, das funktionales Engineering anbietet. Es gehört zur Asahi Kohsan Group mit Hauptsitz in Shinjuku, Tokio, die 1948 gegründet wurde.

Um die Wende der 1970er und 1980er Jahre produzierten sie Radio-Tonbandgeräte der Marke Transylvania.

Die Fukushima-Elektronikplatinen-Montagefabrik boomte im Jahr 1984, als die XXIII. Olympischen Sommerspiele in Los Angeles abgehalten wurden.

Einzelnachweise 

 Über das Asahi Electronics Co., Ltd. auf der Firmenhomepage (englisch)
 Über das Asahi Electronics Co., Ltd. auf der Firmenhomepage (japanisch)
 Über die Marke Transylvania auf radiomuseum.com (englisch)

Hardwarehersteller (Japan)
Gegründet 1977